Bernay (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Bernay-en-Champagne (do 2007 roku Bernay) – francuska gmina w regionie Kraj Loary